Dit is een onvolledige alfabetische lijst van nummers van Rowwen Hèze.

Zie ook
 Rowwen Hèze

Externe link
 Muziek van Rowwen Hèze

Rowwen Hèze
Nummer van Rowwen Hèze